Баскачево — название населённых пунктов.

Россия 
 Баскачево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Баскачево — деревня в Угличском районе Ярославской области.